Финал Кубка Либертадорес 2016 года — два матча, по результатам которых определился победитель Кубка Либертадорес 2016, 57-го розыгрыша самого престижного клубного турнира Южной Америки, проводимого КОНМЕБОЛ. Матчи были сыграны 20 и 27 июля между эквадорским «Индепендьенте дель Валье» и колумбийским «Атлетико Насьоналем». В первом матче была зафиксирована ничья 1:1, во втором матче победу праздновал «Атлетико Насьональ» со счётом 1:0, который и выиграл Кубок Либертадорес.

Дорога к финалу

Детали матчей

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Кубок Либертадорес на сайте КОНМЕБОЛ
 Статистика, календарь

Кубок Либертадорес 2016
2016
ФК «Индепендьенте дель Валье»
Июль 2016 года
События 20 июля
Спортивные соревнования в Кито
События 27 июля
Международные спортивные соревнования в Медельине
Спорт в Колумбии в 2016 году
Спорт в Эквадоре в 2016 году